

Codici 
 ALQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alegrete Federal (Brasile)
 alq – codice ISO 639-3 della lingua algonchina

Geologia 
  ALQ – Marmi color grigio chiaro debolmente micacei – sintema stratigrafico del Piemonte.